

Aziende 
Grundy Italia

Geografia 
Grundy, town della contea di Buchnan, Virginia, USA

Persone 
Patrick Michael Grundy (1917-?), matematico inglese